Лине́цкая — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Линецкая, Эльга Львовна (1909—1997) — советская переводчица, филолог и педагог.
 Линецкая, Евгения Симоновна (pод. 1986) — российская теннисистка.

Составные фамилии 
 Линецкая-Бернес, Паола Семёновна (1911—1956) — актриса. См. также